Странн () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Странн, Андреас (1889—1958) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Странн, Асле (1953—2000) — норвежский саночник, серебряный призёр чемпионата Европы 1976 года.
 Странн, Роар (род. 1970) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Русенборг» и сборной Норвегии.

Топонимы
 Странн (Норвегия) — коммуна в губернии Ругаланн в Норвегии.